The Ape – film del 1928 diretto da Beverly C. Rule
The Ape – film del 1940 diretto da William Nigh
The Ape – film del 2005 diretto da James Franco

Pagine correlate
Ape (disambigua)